William Lowndes ist der Name folgender Personen:

* William Lowndes (Politiker, 1652) (1652–1724), britischer Politiker
 William Lowndes (Politiker, 1782) (1782–1822), US-amerikanischer Politiker (South Carolina)
 William Lowndes Yancey (1814–1863), US-amerikanischer Politiker
 William Selby Lowndes (~1767–1840), britischer Politiker
 William Thomas Lowndes (~1798–1843), englischer Bibliograf